Vrije van Sluis (bestuur), een bestuursgebied uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog
Vrije van Sluis (waterschap), een waterschap in West-Zeeuws-Vlaanderen dat bestaan heeft van 1942-1999